Et navnesponsorat er en type sponsoraftale, hvor sponsoren får lov til at navngive det sponserede. Navnesponsorater er især udbredt inden for sporten, hvor de både forekommer for hold, turneringer og stadioner. Navnesponsorater løber som regel over en årrække. 

Sport
Markedsføring